Amaro – korzenno-ziołowy likier typu digestif, pochodzący z Włoch. Może być wytrawny, półwytrawny lub – rzadziej – słodki.

Zobacz też 
 amaro

Likiery ziołowe
Kuchnia włoska
Bitter